Итажа (Гояс) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Гояс.
 Итажа (Риу-Гранди-ду-Норти) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Норти.